Эдуард Сэпи́р (, ; 26 января 1884 — 4 февраля 1939) — американский лингвист и антрополог.

Член Национальной академии наук США (1934).

Биография 
Сепир родился 26 января 1884 года в Лауэнбурге (тогда в составе Германии, ныне — город Лемборк в Польше) в семье синагогального кантора. В семье его родителей, евреев-литваков Якова Давида Сапира и Евы Сегал, основным языком был идиш. Когда он был ребёнком, семья перебралась в Ливерпуль, а затем (1894) в Нью-Йорк. В 1904 году окончил Колумбийский университет. С 1910 года по 1925 год был начальником этнографического отдела Канадской геологической службы в Оттаве. С 1927 года по 1931 год был профессором Чикагского университета, с 1931 года преподавал в Йельском университете. Член Американской академии искусств и наук (с 1930), президент  (с 1933) и Американской антропологической ассоциации (1938).

Работая научным сотрудником в Калифорнийском университете (1907—1908), занимался описанием нескольких индейских языков запада США (яна, такелма, вишрам и др.), применяя к ним те же строгие методы анализа, которые используются при исследовании индоевропейских и семитских языков. После недолгого пребывания в университете Пенсильвании заведовал антропологией в Геологической службе Канады (1910—1925), и в этот период центральное место в его исследованиях занимали нутка (язык индейцев северо-западного побережья) и атапаскские языки. Позже он занимался навахо, хупа, юте и другими языками, а также провёл целый ряд широкомасштабных сравнительных исследований.

Его этнографические описания обретали особый блеск благодаря тому, что он занимался языками племён; в своей работе «Временная перспектива в аборигенной культуре Америки» (Time Perspective in Aboriginal American Culture, 1916) Сепир оригинальным образом использовал лингвистические данные в целях исторической реконструкции.

Глубокое знание сравнительно-исторических данных позволило ему установить генетическое родство между различными языками Центральной и Северной Америки в работе Central and North American Languages (1929), в которой он убедительно свёл большинство из общепризнанных 75 групп в шесть крупных макросемей. В сферу его интересов входили также языки Старого света и индоевропейская фонология, а также проблема международных языков. В книге «Язык» (Language, 1921) Сепир показал, что каждый язык характеризуется основополагающими структурами, которые и определяют наличие в данном языке специфических звуков, слов и грамматических особенностей; эти структурные черты языка-предка являются причиной сходного развития языков-потомков (концепция «дрейфа»).

В период работы в Чикагском (1925—1931) и Йельском университетах Сепир заинтересовался психологическими аспектами анализа языка. Будучи председателем Отделения антропологии и психологии в Национальном научно-исследовательском совете (1934—1935), он способствовал проведению важных лингво-психологических исследований. По мнению Сепира, язык, культура и личность сливаются в единое целое; язык — это «символический ключ к поведению», потому что опыт в значительной степени интерпретируется через призму конкретного языка и наиболее явно проявляется во взаимосвязи языка и мышления. Большое количество статей и его семинар в Йельском университете «Воздействие культуры на личность» не только привлекли внимание антропологов к индивидууму в его культурной среде, но и оказали заметное влияние на теорию психоанализа.

Эдуард Сепир скончался 4 февраля 1939 года в городе Нью-Хейвен (Коннектикут) из-за проблем с сердцем.

Лингвистические достижения 
Сепир был одним из крупнейших и влиятельнейших лингвистов первой половины XX века, ему принадлежат пионерские достижения в лингвистической типологии, фонологии, социолингвистике. Исследовал многие индейские языки Северной Америки, выдвинул ряд гипотез об их генетических связях. Его работы оказали влияние на американский дескриптивизм, но во второй половине века активно использовались и представителями функционального и генеративистского направления.

В своих работах Сепир высказывал некоторые идеи, близкие «гипотезе лингвистической относительности», которую затем наиболее последовательно сформулировал Бенджамин Ли Уорф. Поэтому эта гипотеза известна под названием гипотеза Сепира — Уорфа.

Сочинения 
 Язык: Введение в изучение речи (Language), 1921 (русский перевод — 1934, 1993).
 The Takelma language of Southwestern Oregon, Wash., 1912; Sound patterns in language, «Language», 1925, V. I, № 1
 Notes on Judeo-German phonology. Jewish Quarterly Review 6:231-266, 1915. Одна из первых лингвистических работ в области идиша в США (описание фонологических особенностей северо-восточного диалекта, носителем которого был Сепир).

Издания на русском языке
  (в пер.)
  (обл.)
  (в пер.)

Примечания

Библиография 
 Бородай С. Ю. Язык и познание: введение в пострелятивизм. М.: ООО Садра, Языки славянских культур, 2020. 800 с. (Глава 2. Американский структурализм. С. 54-69)
 Гухман М. М. Э. Сепир и «этнографическая лингвистика» // Вопросы языкознания, 1954, № 1.
 Swadesh М., Edward Sapir, «Language», 1939, v. 15, № 2; Voegelin С. F., Edward Sapir, в кн.: Portraits of linguists, ed. by T. Sebeok, v. 2, Bloomington — L., 1966.
 Edward Sapir: Appraisals of His Life and Work. Ed. Konrad Koerner. Philadelphia: John Benjamins, 1984. A collection of obituaries, bibliographic sketches, and critiques (mostly positive) of Sapir’s work by his colleagues, students, and others affected by his work.
 The Collected Works of Edward Sapir. Ed. William Bright. Berlin: Mouton de Gruyter, 1990. Volume IV presents more of his anthropological work, and makes reference to his work with Fang-Kuei Li. Volumes V and VI contain his work on American Indian languages.
 Edward Sapir: Linguist, Anthropologist, Humanist. Regna Darnell. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1990. Darnell’s book is the best source on Sapir’s life and his work as an anthropologist.

Ссылки 
 Сепир Э. Статус лингвистики как науки
 Сепир Э. Отношение американистики к общему языкознананию
 Сепир Э. Грамматист и его язык
 National Academy of Sciences biography
 http://www.bartleby.com/people/Sapir-Ed.html
 https://web.archive.org/web/20051202115404/http://spartan.ac.brocku.ca/~lward/Sapir/Documents.html
 http://www.yale.edu/linguist/Sapir.html
 https://web.archive.org/web/20061210034953/http://www.mnsu.edu/emuseum/information/biography/pqrst/sapir_edward.html

Лингвисты США
Индеанисты
Американисты
Социолингвисты
Семасиологи
Морфологи
Фонологи
Типологи
Идишисты
Философы языка
Структуралисты
Выпускники Средней школы Девитта Клинтона
Выпускники Колумбийского университета
Выпускники Колумбийской высшей школы искусств и наук
Преподаватели Йельского университета
Стерлингские профессора
Преподаватели Чикагского университета
Члены Национальной академии наук США
Президенты Американской антропологической ассоциации
Президенты Лингвистического общества Америки